Een verkeersweg:
 N755 (België)
 N755 (Frankrijk)
 N755 (Nederland), zie Provinciale weg 755

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing